Евгения — имя, которое носили православные святые:
 Евгения Римская — общехристианская святая, преподобномученица, дева, память 24 декабря ст.ст. (6 января н.ст.); подвизавшаяся в мужском образе.
 Евгения Сербская (Милица, в крещении Евфросиния, в иночестве Евгения, в схиме Евфросиния) Сербская, княгиня, память 19 июля (1 августа), 12 сентября.
 Новомученицы и исповедницы:
 Евгения Дун (ок. 1862—1900) — мученица, китаянка, память в числе Китайских мучеников, убита во время Боксёрского (ихэтуаньского) восстания в Пекине вместе с мужем и детьми.
 Евгения Доможирова (1871—1933) — мученица, память 5 (18) января.
 Евгения (Лысова), инокиня, преподобномученица, память 4 (17) ноября.

См. также 
 Евгений (святой)

Примечания